South Fork Moss Agate Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 South Fork Moss Agate Creek (Cheyenne River, Moss Agate Creek), Fluss im Bundesstaat South Dakota
 South Fork Moss Agate Creek (La Prele Creek, Moss Agate Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming